Маковійчук Василь Іванович (1888—1951) — український греко-католицький священик, репресований польською та радянською владою.
 Маковійчук Віктор Федорович (1964— 1983) — радянський військовик, учасник афганської війни. 
 Маковійчук Іван Михайлович — український історик і журналіст.
 Маковійчук Мирослав Степанович (нар. 1957) — радянський і український актор театру і кіно. Заслужений артист України (1997). 
 Маковійчук Олександр Іванович — український футболіст.
 Маковійчук Степан Іванович — український футболіст.

Українські прізвища
Прізвища на -ук